Kani kan syfta på följande platser: Men Kani kan även vara ett förnamn.

Japan 

 Kani distrikt, Gifu, distrikt, Gifu prefektur, 
 Kani, Gifu, stad, Gifu prefektur,

Tjeckien 

 Kaní, berg, Zlín, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar